Gradnik le lahko:

 Gradnik, priimek več znanih ljudi
 Gradnik, naselje v Sloveniji